Crown of Creation –  czwarty album płytowy amerykańskiego zespołu rockowego Jefferson Airplane wydany w 1968 roku.

Lista utworów

Nagrania bonusowe z CD 
Reedycja CD z 19 sierpnia 2003 r. zawiera dodatkowo 5 utworów:

Albumy Jefferson Airplane
Albumy muzyczne wydane w roku 1968